Sylvain Lebel (1961-), est un monteur québécois.
 Sylvain Lebel est un auteur-compositeur français.